Перетяткович — фамилия.
 Перетяткович, Георгий Иванович (1840—1908) — русский историк и педагог.
 Перетяткович, Мариан Марианович (1872—1916) — русский архитектор, теоретик градостроительства и преподаватель.